Purbeck kan syfta på:

 Purbeck (distrikt) - ett distrikt i Dorset, England
 Isle of Purbeck - en halvö i grevskapet Dorset i England
 Purbeck Hills - en kullar i Storbritannien